Castelrosso steht für:
 den italienischen Namen von Kastelorizo, griechische Insel im östlichen Mittelmeer
 einen Ortsteil der Gemeinde Chivasso in der Provinz Turin, Italien